Edward Turnour (1617-1676) – angielski polityk, Spiker Izby Gmin
 Edward Turnour (1643–1721) – angielski polityk, parlamentarzysta z Orford
 Edward Garth-Turnour (1734–1788) – irlandzki arystokrata i polityk, minister, 1. hrabia Winterton	
 Edward Turnour (1758–1831) – irlandzki arystokrata i polityk, 2. hrabia Winterton	
 Edward Turnour (1784–1833) – irlandzki arystokrata i polityk, 3. hrabia Winterton	
 Edward Turnour (1810–1879) – irlandzki arystokrata, polityk i krykiecista, 4. hrabia Winterton	
 Edward Turnour (1837–1907) – brytyjski arystokrata i polityk, minister, 5. hrabia Winterton	
 Edward Turnour (1883-1962) – brytyjski arystokrata i polityk, minister, 6. hrabia Winterton

Zobacz też